José Francisco de Almeida Pacheco (1951–), educador, pedagogo e pedagogista português.
 José Pacheco (1942–), ciclista português.
 José Emilio Pacheco (1939–2014), escritor mexicano.
 José Fernando Pacheco (1961–), ornitólogo brasileiro.
 José Pacheco (1885–1934), arquiteto, artista gráfico e pintor português, ver José Pacheko

Desambiguações de antropônimos]